GMMR steht für:
 Give Me My Remote, Website mit Entertainment-Nachrichten
 Great-Man-Made-River-Projekt, libysches Trinkwasser-Pipeline-Projekt
 Greater Mumbai Metropolitan Region, Metropolregion um Mumbai

Abkürzung